Herwig ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Meiland (1542–1577), deutscher Komponist
 Martien Meiland (* 1961), niederländischer Möbelhändler, Reality-Show-Teilnehmer und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Mailand
 Meilland
 Meylandt